Bildpostkarte wird verwendet für

 eine spezielle Art von Ganzsachen, die von der Post verausgabten sogenannten Bildpostkarten
 manchmal als Synonym für eine bebilderte Postkarte 
 manchmal als Synonym für eine Ansichtskarte

Siehe auch:

 Bildkarte